blm – bez liczby mnogiej, skrót, którym opatrywane są rzeczowniki typu singulare tantum
 BLM – oznaczenie Saint-Barthélemy według normy ISO 3166-1 alfa-3
 
 BLM – akronim od Black Lives Matter – nazwy ruchu aktywistów afroamerykańskich w Stanach Zjednoczonych w XXI wieku